Revolutions per minute es una unidad de frecuencia, usada para medir la velocidad de rotación.

Revolutions per minute también puede referirse a:
Revolutions per Minute (álbum de Rise Against), un álbum de Rise Against de 2003.
Revolutions per Minute (Reflection Eternal album), álbum de Reflection Eternal de 2010.
Revolutions per Minute (álbum de Skid Row), álbum de Skid Row de 2006.

sv:Revolutions Per Minute